Termenul „Adams River” se poate referi la:

Adams River (British Columbia), Canada
Adams River, New Zealand, Noua Zeelandă